Zkratka EOD může znamenat:

 Elektronické knihy na objednávku ()
 EOD – zkratka v online diskuzi s významem „konec diskuze“ ()